Лу́ций Ю́ний Сила́н () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Юний Силан — претор около 24 года до н. э., неудачливый претендент на консулат 21 года до н. э.;
 Луций Юний Силан — консул-суффект в 26 году;
 Луций Юний Силан — аристократ, участник заговора Пизона (65 год).